Porvenir es un municipio amazónico boliviano, ubicado en el Departamento de Pando. El municipio de Porvenir es uno de los cuatro municipios que conforman la Provincia Nicolás Suárez. Administrativamente, el municipio es denominado como la segunda sección municipal de la provincia.  

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 7.948 habitantes y esta situado a una altura promedio de 230 metros sobre el nivel del mar.

El municipio posee una extensión superficial de 1.065 km², pero una población 7.948 habitantes, dando resultando a una densidad de población de 7,4 hab/km² (habitante por kilómetro cuadrado).

Demografía

Población

Véase también 
Ciudad de Porvenir (capital)
Masacre de Porvenir

Referencias

Enlaces externos 
 Region Cobija - Topographische Karte 1:100.000 (PDF; 5,64 MB)
 Municipio Porvenir - Übersichtskarten Nr. 90102
 Municipio Porvenir - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 376 kB) (spanisch)
 Departamento Pando - Sozialdaten der Municipios (PDF; 2,42 MB) (spanisch)

Porvenir